Karl Stumpff ist der Name folgender Personen:

* Karl Stumpff (Astronom) (1895–1970), deutscher Astronom
 Karl von Stumpff (General, 1819) (1819–1889), deutscher Generalleutnant 
 Karl von Stumpff (General, 1858) (1858–1936), deutscher Generalleutnant
 Karl-Heinrich von Stumpff, Violinist und Musikpädagoge